Нуево Алтамирано има више значења:

 Нуево Алтамирано (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Алтамирано (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Алтамирано (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Алтамирано (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Алтамирано (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику